Iordan ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Iordan (1934–2006), kirgisischer Politiker
 Fjodor Iwanowitsch Iordan (1800–1883), russischer Graveur, Kupferstecher, Professor und Akademierektor
 Iorgu Iordan (1888–1986), rumänischer Romanist, Rumänist und Sprachwissenschaftler
 Veaceslav Iordan (* 1966), moldauischer Politiker
 Waleri Wladimirowitsch Iordan (* 1992), russischer Speerwerfer

Iordan steht für:
 Iordan (Rebsorte), eine Rebsorte

Siehe auch:
 Jordan (Begriffsklärung)